Такмичење у одбојци за мушкарце је на Олимпијским играма одржано од 17. септембра до 1. октобра, у двема халама, капацитета 10.517, односно 6.000 седећих места.

Репрезенције 12 земаља су биле подељене у две групе са по шест екипа. Прве четири екипе из обе групе су избориле пласман у четвртфинале. Није било разигравања за пласман од 9. до 12. места, тако да су петопласиране екипе делиле 9, а шестопласиране 11. место.

Квалификације

Жреб 
Тимови су разврстани у две групе, по серпентина систему, сходно рејтингу на ФИВБ листи из јануара 2000, приказаном у заградама поред имена репрезентација. Светска одбојкашка федерација је направила изузетак само у случају домаћина, који је, без обзира на то што га је лош пласман на поменутој листи упућивао у друштво Италијана, Руса и Југословена, смештен у нешто лакшу групу "А".

Састави тимова

Очекивања 
Први фаворит турнира у Сиднеју била је репрезентација Италије, која је од 1989. до 2000. године освојила чак 17 трофеја (3х Светско првенство, 4х Европско првенство, 8х Светску лигу, по 1х Светски куп и Велики куп шампиона), али на Олимпијским играма није имала среће. У Барселони је укњижено разочаравајуће 5. мјесто, док је у Атланти освојена сребрна медаља. Генерација феномена - како су на "чизми" звали Гардинија, Ђанија и другове - желела је своју колекцију трофеја употпунити освајањем оног највреднијег, јединог које им је недостајало - олимпијског.

Константност на три велика такмичења која су претходила Олимпијским играма (Европско првенство - сребро, Светски куп - злато, Светска лига - сребро) означила је Русију највећом пријетњом "азурима".

Трећи круг фаворита су чиниле три репрезентације: веома снажни, али почесто непредвидиви Бразил, атлетски надмоћна Куба, те технички префињена, али кратком клупом оптерећена Југославија. Додатан проблем "плавима" причињавала је чињеница да су, годинама уназад, важили за тим који игра добро, али никако не успева да освоји златну медаљу.

Холанђани су, након освајања златне медаље на Европском првенству у Ајндховену, заређали неколико неуспеха, па су олимпијски турнир доживљавали као једну од последњих шанси да се опет вину у врх светске одбојке.

Американце, Аргентинце и Шпанце је мало ко видео у борби за медаље, али нико није сумњао у њихову способност да загорчају живот некоме од фаворита.

На крају, реч-две о аутсајдерима. И док је играчким кадром лимитираног домаћина повољан жреб охрабрио у намери да се борби за пласман у четвртфинале, дотле Јужној Кореји и Египту није предвиђано било шта, до убедљиви порази.

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Финалне утакмице

Четвртфинале

Пласман од 5. до 8. места

Полуфинале

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за бронзану медаљу

Финале

Коначни пласман 

Златну медаљу је, сасвим заслужено, освојила репрезентација Југославије, која је, након два стартна пораза, заређала шест победа. Кључном утакмицом би се могла означити она четвртфинална, против Холандије, решена тек у тај-бреку. Најбољи играч олимпијског првака био је Владимир Грбић. У стопу су га пратили брат Никола, затим Вујевић, Герић, Мијић, Мештер и млада нада Миљковић. Са клупе су повремено улазили искусни Батез и Ковач.

Руси су, освајањем сребрне медаље, оправдали висока очекивања, што се не би могло рећи за Италијане, које је један пораз коштао пласмана у финале и шансе да се коначно домогну златне медаље.

Најпријатније изненађење турнира били су Аргентинци, који су, предвођеним маестралним Милинковићем, у четвртфиналу срушили фаворизоване Бразилце.

Холанђане и Кубанце је мало дијелило од пласмана у полуфинале, пошто су у четвртфиналним сусретима намучили будуће финалисте, Југословене и Русе.

Репрезентација Јужне Кореје је пружала неочекивано добре партије (Русима и Југословенима су "откинули" по два сета), иако јој то није било довољно за пролаз у другу рунду. Са друге стране, највеће разочарање овог турнира представљали су непрепознатљиви Американци, који су изгубили свих пет утакмица у својој групи.

Освајачи медаља

Награде 
 Најкориснији играч
  Бас ван де Гор
 Најбољи поентер
  Маркос Милинковић
 Најбољи нападач
  Даниел Хауард
 Најбољи блокер
  Андрија Герић
 Најбољи сервер
  Освалдо Хернандез
 Најбољи играч у пољу
  Васа Мијић
 Најбољи техничар
  Петер Бланже
 Најбољи примач
  Пабло Меана

Спољашње везе 
 http://www.todor66.com/volleyball/Olympics/Men_2000.html
 http://sports123.com/vol/results/mo-2000x.html 
 http://www.fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/Olympics/honors_M.asp?sm=183
 http://www.fivb.org/TheGame/TheGame_VolleyballOlympicGames.htm

Спортови на Летњим олимпијским играма 2000.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 2000.